Манастир Соколица може да се односи на:

 Манастир Соколица (Равна Романија), манастир Српске православне цркве
 Манастир Соколица, манастир Српске православне цркве